Pennsylvania Avenue (Washington), een van de hoofdstraten in de Amerikaanse hoofdstad Washington
Pennsylvania Avenue (New Lots Line), een station van de metro van New York aan de New Lots Line in Brooklyn